Супереттан 2018 — 19-й сезон у Супереттан, що є другим за рівнем клубним дивізіоном (сформованим у 2000 році) у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 16 клубів. Сезон проходив у два кола, розпочався у квітні й завершився в листопаді 2018 року.

Переможцем змагань став клуб Гельсінгборг ІФ. Разом із ним путівки до вищого дивізіону виборов  з другої позиції Фалькенбергс ФФ, а також АФК Ескільстуна, який зайняв третє місце та переміг у плей-оф на підвищення.

Учасники сезону 2018 року

Результати зустрічей

Колір: блакитний = перемога господарів; жовтий = нічия; рожевий = перемога гостей.

Турнірна таблиця

Плей-оф на підвищення

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22/25 листопада 2018

|}
АФК Ескільстуна завоювала путівку до Аллсвенскан (більша кількість забитих м'ячів на виїзді).

Плей-оф на вибування

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14/18 листопада 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14/18 листопада 2018

|}
Путівку до Супереттан завоювали  «Сиріанска» (Седертельє) та Варбергс БоІС (у другого — більша кількість забитих м'ячів на виїзді).

Найкращі бомбардири сезону

Див. також 
 Аллсвенскан 2018
 Кубок Швеції з футболу 2017—2018
 Кубок Швеції з футболу 2018—2019

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
2018 у шведському спорті